Колле́ктор ( — собиратель) — объект, устройство и т. п., что-либо собирающее.

В технике 
 Коллектор — технический элемент, в том числе в котлах, в системах отопления и водоснабжения, для смешения среды из разных параллельных веток или раздачи по ним. Обеспечивает выравнивание параметров за счёт относительно большого поперечного сечения и, соответственно, низкой скорости.
 Коллектор — виды фитингов типа тройник и крестовина.
 Коллектор — участок канализационной сети.
 Коллектор для инженерных коммуникаций — тоннель(обычно проходной) для размещения теплопроводов, водопроводов, электрических кабелей, кабелей связи, трубопроводов сжатого воздуха и холодопроводов.
 Впускной коллектор — деталь двигателя внутреннего сгорания. Ошибочное (разговорное) название впускного трубопровода. Впускной трубопровод не собирает, а разъединяет потоки воздуха, поэтому не может называться коллектором.
 Выпускной коллектор — деталь двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающая первоначальный отбор в выхлопную трубу выхлопа из нескольких цилиндров.
 Коллектор — участок воздуховода, к которому присоединяются воздуховоды из двух или большего числа этажей.
 Коллектор — деталь в коллекторном электродвигателе.
 Коллектор — наряду с эмиттером, один из электродов полупроводникового прибора.

Профессия 
 Коллектор (геология) — профессия в геологии. Сборщик коллекций минералов и горных пород для научной работы, выставок и музеев.
 Коллектор (биология) — собиратель и хранитель ботанических и зоологических коллекций в научных организациях и образовательных учреждениях, зоопарков, ботанических садов и музеев.
 Коллектор (финансы) — сотрудник коллекторского агентства, обеспечивающий сбор и возврат долгов.

Прочее 
 Солнечный коллектор — устройство для сбора тепловой энергии Солнца.
 Гидрогеологический коллектор — горная порода, водопроницаемость которой значительно выше водопроницаемости смежных горных пород.
 Коллектор углеводородов — горная порода, содержащая пустоты (поры, каверны или системы трещин) и способная вмещать и фильтровать флюиды (нефть, газ, воду).
 Коллекторское агентство — компания, основной деятельностью которой является сбор просроченной задолженности (как правило, по банковским кредитам).
 Коллектор (оптика) — предназначен для передачи света от одного или нескольких источников освещения к одному или нескольким объектам исследования, находящимся в труднодоступных местах, применяются в оптической, медицинской, авиационной и других отраслях приборостроения.
 Коллектор (фильм, 2010).
 Коллектор (фильм) — российский художественный кинофильм 2016 года.

См. также 
 Коллекционер (значения)

Примечания